Голямата награда на Малайзия е кръг от Световния шампионат на ФИА - Формула 1. Провежда се от 1999 година на пистата Сепанг в Сепанг, на 60 км от Куала Лампур, Малайзия.

Спонсори 
 Petronas 1999-

Победители

Статистика победи

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите